Барыги может означать:
 Барыги — скупщики, обычно наркотиков.
 «Барыги», или «Нарко», — американский телесериал 2015—2017 годов от Netflix.
 Барыги — подпольные торговцы-перекупщики продукцией «цеховиков» в СССР.